Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2020 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Laura Siegemund in Vera Zvonarjova sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Ženske dvojice
2020